Satô kan som auktorsförkortning betyda:

 Masami Satô
 Masataka Satô

Robotskapade auktorsförkortningar